Dichtersgattin ist der erste Roman des österreichischen Schriftstellers Mario Schlembach, der im Frühjahr 2017 im Otto Müller Verlag erschien.

Inhalt 

Hedwig und Hubert besuchen wie jedes Jahr die Kunstbiennale in Venedig. Den Österreich-Pavillon heben sie sich für den Schluss auf und was sie vorfinden ist nichts weiter als eine schwarze Bühne. Die 92-jährige Hedwig setzt zu einem furiosen Monolog an, der zunächst die gesehene Kunst in die Mangel nimmt und anschließend immer tiefere Einblicke in ihr eigenes Leben liefert. Hubert schweigt. Irgendwann hat er aufgehört zu atmen, aber seine Frau bemerkt es in ihrer Wutrede nicht. Oder will sie es gar nicht bemerken? Hedwig erzählt von ihrem großen Traum in die Fußstapfen von Alma Mahler-Werfel zu treten. Damals hatte sie Hubert aus der Provinz „gerettet“ und wollte ihn – der in der Naturlyrik dilettierte – zum großen Burgtheaterdichter erheben. Hubert verweigerte sich und heuerte lieber als Arrangeur bei der Bestattung Wien an, um dort seine Weltkomödie zu inszenieren. Hedwig opferte alles für ihren Traum, das Burgtheater zu erobern und es zum alten Glanz zu führen, aber geblieben war nur das Schweigen.

Auf einer zweiten Ebene kann der Roman auch als Fiktionalisierung der Beziehung zwischen Thomas Bernhard und Hedwig Stavianicek gelesen werden.Wolfgang Reitzammer, Nürnberger Nachrichten, 8. Mai 2017: Zwischen Tod und Theater:

 „Mario Schlembach gelingt mit seinem Prosa-Erstling eine schwarzhumorige und zutiefst satirische Betrachtung der jüngeren österreichischen Kulturgeschichte. Aus autobiografischen Elementen und literaturwissenschaftlichen Forschungsprojekten bastelt er einen höchst unterhaltsamen Roman – irgendwo zwischen Samuel Becketts ‚Endspiel‘ und Thomas Bernhards ‚Auslöschung‘.“

Theaterfassung 
Uraufführung am 27. November 2019, im Innsbrucker Kellertheater, mit Eleonore Bürcher. Regie: Manfred Schild

Weblinks 
 Textgenese zur Dichtersgattin – von und mit Mario Schlembach
 Ein Sommer im Thomas-Bernhard-Haus – Mario Schlembach in: DER STANDARD, Album, 2. September 2018

Einzelnachweise 

Novelle